Кемпер:
 Кемпер () — город во Франции, административный центр департамента Финистер
 Кемпер (округ, Франция) — округ во Франции
 Кемпер (округ, Миссисипи) (Kemper County) — округ в США, штат Миссисипи

Персоналии 
Кемпер — фамилия.
 Коралли, Владимир Филиппович (Вольф Фроимович Кемпер, 1905—1995) — советский эстрадный певец, куплетист, конферансье.
 Кемпер, Дарси (род. 1990) — канадский хоккеист, вратарь.
 Кемпер, Джеймс (1823—1895) — американский генерал во времена Гражданской войны и губернатор Виргинии.
 Кемпер, Дитрих (род. 1936) — немецкий музыковед.
 Кемпер, Эдмунд (род. 1948) — американский серийный убийца.
 Кемпер, Элли (род. 1980) — американская комедийная актриса.
 Кемпер, Эмиль Филлипович (1902—1980) — советский джазмен, бэндлидер, брат В. Ф. Коралли.
 Кемпер, Пауль — голландский гитарист, участник фермер-рок-группы «Boh Foi Toch».

См. также